Zacco är ett släkte av fiskar. Zacco ingår i familjen karpfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar